Алекса́ндр Ре́утов:
 Реутов, Александр Васильевич (1925—2003) — советский рабочий, токарь, Герой Социалистического Труда (1971).
 Реутов, Александр Павлович (1926—2012) — специалист в области радиолокационных систем, педагог, член-корреспондент РАН, генерал-майор в отставке.